Пьер Сезар Дери (; 1768—1812) — французский военный деятель, бригадный генерал (1811), барон (1810), участник Революционных и Наполеоновских войн.

Биография 
Родился 2 февраля 1768 года в городке Сен-Пьер на Мартинике. Военную службу начал 4 марта 1780 года юнгой во французском флоте, 6 июля 1781 года был произведён в гардемарины на корвете «l’Elise».

В 1782 году Дери находился в Северной Америке и принимал участие в войне за независимость США, 13 сентября 1782 года Дери попал в плен к англичанам и некоторое время спустя был обменян.

17 июля 1786 года Дери оставил морскую службу и перешёл в армейскую кавалерию, с 8 октября 1788 года служил в Шампаньском конно-егерском полку (будущий 12-й).

С началом войны против первой коалиции сражается в рядах Северной армии. Так, 7 марта 1793 года он захватил два зарядных ящика и был дважды ранен пулями в бою при Сен-Тронде. В сражении при Флёрюсе он получил две сабельные раны и за отличие был произведён в лейтенанты, в сражении при Кацбахе 2 ноября 1794 года он захватил два неприятельских орудия.

В Итальянской кампании 1800 года Дери снова получил несколько ран и блестяще проявил себя в сражении при Тортоне, где в течение четырёх часов сдерживал наступление 2000 вражеских кавалеристов. Однако в сражении при Маренго Дери из-за ран остался на поле боя и был захвачен в плен. По освобождении, 22 сентября 1801 года он получил чин капитана 12-го конно-егерского полка, также он был награждён орденом Почётного легиона.

12 августа 1805 года Дери был назначен адъютантом Мюрата и в этом качестве совершил кампании 1805 года в Австрии и 1806 года в Восточной Пруссии. 10 февраля 1806 года произведён в командиры эскадрона. Участвовал в сражении при Шлайце 9 октября, и 1 ноября при Вольгасте.

30 декабря 1806 года получил звание полковника, и возглавил 5-й гусарский полк, входивший в состав «Адской бригады». Ранен 4 февраля ударом пики во время атаки своего полка в сражении при Вальтерсдорфе. Отличился в сражении с русскими войсками при Гейльсберге, где получил свою очередную боевую рану.

По выздоровлении Дери с 12 октября 1808 года служил в Германии под начальством Пажоля, а 20 сентября 1809 года он с чином бригадного генерала перешёл на службу в армию Неаполитанского королевства.

3 мая 1810 года Дери получил от Наполеона титул барона Французской империи, 6 августа 1811 года вернулся во французскую армию с производством в бригадные генералы.

В 1812 году Дери командовал 1-й бригадой лёгкой кавалерии дивизии Себастьяни и в рядах Великой Армии совершил поход в Россию. Принимая участие во всех основных сражениях русской кампании Дери был ранен в бою под Островно и 18 октября был убит в авангардном бою у Тарутинского лагеря. Тело его отыскать не удалось.

Впоследствии имя Дери было выбито на Триумфальной арке в Париже.

Воинские звания 
 Бригадир-фурьер (8 октября 1791 года):
 Сержант (1 января 1793 года);
 Младший лейтенант (1 июля 1793 года);
 Лейтенант (19 февраля 1794 года);
 Капитан (22 сентября 1801 года);
 Командир эскадрона (10 февраля 1806 года);
 Полковник (30 декабря 1806 года);
 Бригадный генерал неаполитанской службы (20 сентября 1809 года);
 Бригадный генерал (6 августа 1811 года).

Титулы 
 Барон Дери и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 3 мая 1810 года).

Награды 
  Легионер ордена Почётного легиона (18 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 мая 1807 года)

 Кавалер вюртембергского ордена Воинской Доблести (29 июня 1807 года)

 Ежегодная дотация в 10 000 франков с Вестфалии (17 марта 1808 года).

Примечания

Источники 
 Вильсон Р. Т. Повествование о событиях, случившихся во время вторжения Наполеона Бонапарта в Россию и при отступлении французской армии в 1812 году. М., 2008 ISBN 978-5-8243-1004-7
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852. Vol. 1.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Участники сражения при Аустерлице
Участники Бородинского сражения
Погибшие в боях Отечественной войны 1812 года
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Бароны Империи (Франция)